Hardyadrama är ett släkte av tvåvingar. Hardyadrama ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrflugor
Hardyadrama